Алма́зна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України та інших країн світу.

Алмазна вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Алмазна вулиця — вулиця в місті Львів.
 Алмазна вулиця — вулиця в місті Полтава.
 Алмазна вулиця — вулиця в місті Харків.

Алмазна вулиця — вулиця в місті Липецьк.
 Алмазна вулиця — вулиця в місті Псков.
 Алмазна вулиця — вулиця в місті Ростов-на-Дону.
 Алмазна вулиця — вулиця в місті Ярославль.

Вулиці